Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji If Stockholm Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl bulharský tenista Grigor Dimitrov, který skončila jako poražený finalista.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Tomáš Berdych, jenž ve finále zdolal turnajovou dvojku Grigora Dimitrova po třísetovém průběhu 5–7, 6–4 a 6–4.

V probíhající sezóně si tak po únorové trofeji na halovém Rotterdam Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo desátý titul na okruhu ATP Tour. Stockholmský turnaj turnaj vyhrál již v roce 2012.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
 'Tomáš Berdych (vítěz)
 Grigor Dimitrov (finále)
 Kevin Anderson (2. kolo)
 Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
 Leonardo Mayer (2. kolo)
 Jérémy Chardy (2. kolo)
 Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
 João Sousa (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2014
ATP World Tour 2014